Lubrzanka (dopływ Czarnej Nidy)
 Lubrzanka (dopływ Osobłogi)